Юхново — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости Опочецкого района.

Расположена в 12 км к востоку от города Опочка, у левого прибрежья реки Кудка (правый приток Великой).

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 26 человек, на 2012 год — 19 человек.

Примечания

Топографические карты 

Населённые пункты Опочецкого района